Kracht steht für:
 Kracht (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Kracht (Adelsgeschlecht), deutsches Adelsgeschlecht
 Kracht, Ortsteil von Lennestadt, Kreis Olpe, Nordrhein-Westfalen
 Förster & Kracht, 1898 in Düsseldorf gegründete Bild- und Bronzegießerei, siehe auch Düsseldorfer Bronzegießerei

Siehe auch:
 Gracht (Begriffsklärung)